Такмичење у брзом ходању на 20 км у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 11. августа на улицама у центру Берлина.

Брзо ходање на 20 км није било на програму претходног Европског првенства у Амстердаму 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 15 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (4)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбржих европских ходача на 20 км 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2018. године у 10:55.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Ходање на 20 км на Европском првенству у атлетици на отвореном